Эльбаса́н () — область в центральной Албании. Административный центр — Эльбасан.

Население — 295 827 чел. (2011), площадь — 3199 км².

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 4 округа:

Граничит с областями:
 Дибра на севере
 Корча на юго-востоке
 Берат на юге
 Фиери на юго-западе
 Тирана на северо-западе

Примечания

Источники 
 Counties of Albania  

Области Албании